HRA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mansehra (Pakistan)